Ljestvice liga petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1995./96.

4. HNL Sjever

Skupina A

Međimurje 

 Izvori: 
 NK Polet Sveti Martin na Muri – pregled konačnih tablica

Varaždin

Skupina B

Bjelovarsko-bilogorska

Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

Virovitičko-podravska

1. ŽNL Istarska

ŽNL Karlovačka

Južna skupina 

 Izvori: 
 NK Josipdol 
 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903 – 2003

Sjeverna skupina 

 Izvori:  
 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903 – 2003

ŽNL Ličko-senjska

1. ŽNL Požeško-slavonska 
U sezonama 1994./95.,1995./96., 1996./97. i 1997./98. u 1. ŽNL Požeško-slavonska su se natjecali i klubovi s područja Općina Feričanci, Đurđenovac, Podgorač, Donja Motičina te Grada Našica jer su tada administrativno pripadali Požeško-slavonskoj županiji. Požega, PPK Kutjevo, FEŠK Feričanci, Lipik i Dinamo Rajsavac su sljedeće sezone igrali 3. HNL, a nitko nije ispao u niži rang natjecanja. 

 Izvori: 
 NK Kutjevo 1925. – 2005. 
 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.)

1. ŽNL Primorsko-goranska

Poveznice 
 1. A HNL 1995./96.
 1. B HNL 1995./96.
 2. HNL 1995./96.
 3. HNL 1995./96.
 6. rang HNL-a 1995./96.
 7. rang HNL-a 1995./96.
 8. rang HNL-a 1995./96.
 Ostale lige 1995./96.
 Hrvatski nogometni kup 1995./96.

Izvori 
 
  

1995-96
 5